ORP „Orkan” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez okręty polskiej Marynarki Wojennej; pochodzi od orkanu, używanej w Polsce potocznej nazwy bardzo silnego wiatru – huraganu:
 ORP „Orkan” – niezbudowany niszczyciel typu Grom z końca lat 30. XX wieku
 ORP „Orkan” (G90) – niszczyciel typu M z okresu II wojny światowej, ex brytyjski HMS „Myrmidon”
 ORP „Orkan” (421) – korweta rakietowa projektu 660 z lat 90. XX wieku

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Nazwy polskich okrętów